Le nom Prato peut désigner :

Patronyme 
 Compagnetto da Prato (), poète italien actif en Sicile au , c'était aussi un poète de l'École sicilienne.
 Dolores Prato (1892-1983), écrivaine poétesse italienne.
 Katharina Prato, nom de plume de Katharina Pratobevera (1818–1897), écrivaine autrichienne de livres de cuisine.

Toponyme

France 
 Prato-di-Giovellina, commune française située dans la circonscription départementale de la Haute-Corse.

Italie 
 Prato, ville de Toscane, en Italie.
 Cathédrale de Prato, Duomo de la ville de Prato.
 Diocèse de Prato, diocèse de l'Église catholique en Italie, suffragant de l'archidiocèse de Florence et appartenant à la région ecclésiastique de Toscane.
 Figline di Prato, frazione de la commune de Prato en Toscane.
 Prato della Valle, place de  de forme elliptique à Padoue.
 Prato Carnico, commune italienne de la province d'Udine dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie.
 Prato Nevoso, station de ski située sur la commune de Frabosa Sottana dans la province de Coni (Cuneo).
 Prato Sesia, commune de la province de Novare dans la région Piémont.
 Pasian di Prato, commune de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne.

Suisse 
 Prato, commune suisse du canton du Tessin.
 Prato-Sornico, ancienne commune suisse du Tessin, aujourd'hui intégrée à Lavizzara.

Arts 
 Chaire du dôme de Prato, œuvre sculpturale réalisée par Donatello et Michelozzo entre 1428 et 1438 située sur la façade de la cathédrale de Prato.
 Gonfalon de San Francesco al Prato, peinture de Benedetto Bonfigli datant de 1464.
 Madonna del prato, peinture de Giovanni Bellini datant de 1505.

Autres 
 (18116) Prato, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Associazione Calcio Prato, un club italien de football basé à Prato en Italie.
 Biscuits de Prato ou cantuccini, biscuits aux amandes, spécialité de la ville de Prato en Italie.
 Cepparello da Prato, personnage fictif, protagoniste de la première nouvelle de la première journée du Décaméron de Boccace.
 Le Prato, théâtre international de quartier à Lille.
 Opération Prato, première opération menée par la Force aérienne brésilienne (FAB) contre des ovnis.
 Sac de Prato, terme désignant le saccage et le pillage par l'armée espagnole de la ville de Prato en Toscane du  au .

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme